Tau (letter), de 19e letter van het Griekse alfabet
deze letter wordt in de statistiek gebruikt als symbool voor correlatie
deze letter wordt in de werktuigbouwkunde gebruikt als symbool voor schuifspanning
deze letter wordt in wetenschap en techniek gebruikt als symbool voor tijdconstante van een eerste-ordesysteem
Tau (lepton), een elementair deeltje
Tau-eiwit, belangrijk eiwit in het zenuwstelsel dat een rol speelt bij de ziekte van Alzheimer
Tau (wiskunde), constante, door sommigen bepleit symbool voor 2π
 Tau-getal (wiskunde), soort getallen in de getaltheorie
Tau (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
Tau (band), een Duitse muziekgroep
Tau (motorfiets), een Italiaans merk inbouwmotoren voor motorfietsen
TAU (metro) (Train Automatique Urbain), een mislukt metroproject in Luik
Tau (film), sciencefictionfilm uit 2018
Percy Tau, voetballer
Stier (sterrenbeeld)